Vouille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vouillé, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vouillé, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vouillé-les-Marais, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,